Анри́ Александр Валло́н (; 23 декабря 1812 года, Валансьен — 13 ноября 1904 года, Париж) — французский историк и политический деятель-монархист, депутат и министр; автор французской республиканской конституции 1875 года.

Биография 
Поступив в 1831 году в Высшую нормальную школу, с успехом закончил и стал преподавателем истории в Париже, сначала в средней школе, а потом (1838 г.) в том учебном заведении, где учился сам, и (с 1840 г.) в Сорбонне, где он сначала заменял Гизо, а впоследствии (1850) получил самостоятельную кафедру.

В 1849 году он был избран в Национальное собрание, но оставался в нём только до 1850 года. Вторично в Национальное собрание попал в 1871 году. Автор французской конституции 1875 года. В том же 1875 году стал министром народного просвещения и несменяемым сенатором.

Творчество 
Некоторые из трудов прославили Валлона, как историка, хотя беспристрастным исследователем его назвать нельзя.
 «Géographie politique des temps modernes» (1839);
 «Histoire de l’esclavage dans l’antiquité» (3 тома, 1847, 2-е изд. 1879) — фундаментальный труд, ставший классическим, по некоторому мнению, лучшая его работа
 История рабства а античном мире — М.: Соцэкгиз, 1936. — 310 с.
 «La Sainte Bible résumée dans son histoire et dans ses enseignements» (2 тома, 1854);
 «De la croyance due à l’Evangile»;
 «Jeanne d’Arc» (2 тома, 1860; получившие в 1860 г. академическую премию; 2-е издание с гравюрами, 1876);
 «Epitres et évangiles des dimanches» (1862)
 «Saints Evangiles» (1863);
 «La vie de Jésus et son nouvel historien» (1864);
 «Richard II, épisode de la rivalité de la France et de l’Angleterre» (2 т., 1864);
 «Vie de Notre Seigneur Jésus Christ selon la concordance des quatre évangélistes» (1865);
 «La terreur, études critiques sur la Révolution française» (1872);
 «Saint-Louis et son temps» (1875);
 «Histoire du tribunal révolutionnaire de Paris» (6 т., 1883);
 «La Révolution du 31 mai et le fédéralisme en 1793» (2 т., 1885);
 «Les représentants du peuple en mission et la justice révolutionnaire dans les départements en l’an II» (5 т., 1889).

Примечания

Ссылки 
 
 Реклю Э. Современные политические деятели. — СПб., 1876.
 Водовозов. «Анри-Александр Валлон» («Южные Записки», 1904, № 54).

Депутаты Национального собрания Франции
Сенаторы Франции
Министры образования Франции
Монархисты Франции
Бессменные сенаторы
Историки рабства
Историки Франции
Историки Франции XIX века
Антиковеды Франции
Члены французской Академии надписей и изящной словесности
Похороненные на кладбище Монпарнас